Пода може да се односи на:

 Пода (Сјеница), насеље у општини Сјеница у Златиборском округу, Република Србија
 Пода (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Пода (Цетиње), пусто насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Пода (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Пода (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ